Лига 2 Футбольной лиги 2007/08 () — 4-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и еще победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и перейдут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй лиги 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Уолсолл
 Хартлпул Юнайтед
 Суиндон Таун
 Бристоль Роверс

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию
 Бостон Юнайтед
 Торки Юнайтед

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги
 Честерфилд
 Брэдфорд Сити
 Ротерем Юнайтед
 Брентфорд

Клубы, вышедшие из Национальной конференции
 Дагенем энд Редбридж
 Моркам

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры 

Источник

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Второй Футбольной лиги

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008